Испания и автономните ѝ области се делят на 50 провинции ().

Организация на провинциите 
Оформлението на испанските провинции следва модела на териториалното деление на страната от 1833 г. Единствената по-голяма промяна по границите на провинциите оттогава насам е разделянето на Канарските острови от една на две провинции.

Исторически, провинциите служели основно като пояси за предаване на политиките, приети в Мадрид, тъй като Испания е силно централизирана държава през повечето от историята си. Значението на провинциите намалява след приемането на системата на автономните области по време на испанския преход към демокрация. Все пак, те остават като избирателни райони на националните избори и като географски референции, например за пощенски адреси и телефонни кодове.

Провинции

Вижте също 
 Автономни области в Испания

Бележки